Trois navires de la Royal Australian Navy (RAN) ont été nommés HMAS Stuart :

 , un destroyer de type Amirauté, lancé en 1918 pour la Royal Navy. Il a été transféré à la RAN en 1933 et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire a été désarmé en 1946 et vendu à la ferraille.
 , lancé en 1961, l’un des six destroyers d’escorte de classe River (basés sur la frégate britannique de type 12) construits pour la RAN. Il a été mis en service en 1963, désarmé en 1991 et vendu à la ferraille.
 , une frégate de classe Anzac mise en service en 2002 et encore active en 2016.

Honneurs de bataille 
Huit honneurs de bataille ont été décernés au premier  :

 Méditerranée 1940
 Calabre 1940
 Libye 1940-41
 Matapan 1941
 Grèce 1941
 Crète 1941
 Pacifique 1942-43
 Nouvelle-Guinée 1942-44

Notes et références 

Stuart